Botet ist der Familienname folgender Personen:

 Javier Botet (* 1977), spanischer Schauspieler
 Paula Botet (* 2000), französische Biathletin